Il doppio del BRD Timișoara Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Daniel Muñoz de la Nava e Rubén Ramírez Hidalgo erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Goran Tošić e Denis Zivkovic hanno battuto in finale Andrei Daescu e Florin Mergea 6–2, 7–5.

Teste di serie

  Andrei Daescu /  Florin Mergea (finale)
  Goran Tošić /  Denis Zivkovic (campioni)

  Guilherme Clezar /  André Ghem (semifinali)
  Facundo Bagnis /  Pablo Galdón (semifinali)

Tabellone

Note 
 

BRD Timișoara Challenger 2012